Карлос Осорес Типальдос (; 7 августа 1940, Панама, Панама — 11 марта 2016) — панамский дипломат и государственный деятель, первый вице-президент Панамы (1984, 1989).

Биография 
Родился в семье писателя Ренато Осореса.

Получил высшее юридическое образование, затем в Италии получил степень кандидата наук по международному праву. В 1969 г. он вернулся в Панаму и начал свою дипломатическую карьеру.  

Входил в состав панамской делегации при заключении договора Торрихоса-Картера (1977) о завершении американского контроля над Панамским каналом. В 1980-х гг. занимал пост заместителя редактора газеты La Estrella de Panamá.

 1978—1981 гг. — министр иностранных дел, 
 1981—1983 гг. — постоянный представитель Панамы при Организации Объединенных наций, в ноябре 1982 г. занимал пост председателя Совета Безопасности ООН, 
 1983—1984 гг. — министр внутренних дел и юстиции, 
 1984 г. — первый вице-президент Панамы, 
 1985 г. — посол в Испании, 
 1989 г. — первый вице-президент Панамы, 
 1990-е гг. — посол в Канаде, 
 2005—2009 гг. — посол в Колумбии. 

Также избирался секретарем Демократической революционной партии.

Награды и звания 

Награжден Большим крестом ордена Солнца Перу.

Источники 

 https://impresa.prensa.com/panorama/Muere-Carlos-Ozores-Typaldos-exvicepresidente_0_4436556355.html 
 https://web.archive.org/web/20180805112705/http://laestrella.com.pa/panama/nacional/fallecio-carlos-ozores-typaldos-exvicepresidente-republica/23927489

Министры иностранных дел Панамы
Министры внутренних дел Панамы
Вице-президенты Панамы
Постоянные представители Панамы при ООН
Послы Панамы в Испании
Послы Панамы в Канаде
Послы Панамы в Колумбии